WG je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Grenado.
 Wade-Giles

Glej tudi 

Kratice